La División de Honor 2006 è stata la 21ª edizione assoluta della División de Honor e la 10ª disputata con la formula dei tornei di Apertura e Clausura.

Torneo Apertura 
Il torneo Apertura 2006 si è svolto tra il 26 marzo e il 17 luglio 2006. A vincere il torneo è stato il Pinocho.

Torneo Clausura 
Il torneo Clausura 2006 si è svolto tra il 20 luglio e il 28 novembre 2006. A vincere il torneo è stato il San Lorenzo.

Collegamenti esterni

2006
Calcio a 5 nel 2006